Bandgrondlibel
 Mantelgrondlibel